Angola fait généralement référence à :
 L'Angola, un pays d'Afrique,
Le terme peut aussi faire référence à :
 Angola, une localité du comté de Steuben dans l'Indiana,
 Angola, une localité du comté de l'Erié dans l'État de New York,
 Le pénitencier d'Angola, de son vrai nom Louisiana State Penitentiary (Angola, Louisiane),
 Les Trois d'Angola (Angola Three), trois prisonniers (Robert Hillary King, Albert Woodfox et Herman Wallace), mis à l'isolement en 1972 au pénitencier d'Angola,
 Capoeira Angola, un style de l'art martial afro-brésilien Capoeira,
 Angola, histoire indienne, un roman libertin de Jacques Rochette de La Morlière.